De film uit 2005: Paradise Now (film)
Het album van Group 1850 uit 1969: Paradise Now (Group 1850)